1-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США () за заслуги в области кинематографа и прайм-тайм телевидения за 1994 год состоялась 25 февраля 1995 года на студии Universal в Лос-Анджелесе. Трансляция церемонии проходила на канале NBC.

Лауреаты и номинанты

Вклад в кинематограф 
 Джордж Бёрнс

Игровое кино

Телевидение

См. также 
 67-я церемония вручения наград премии «Оскар»
 48-я церемония вручения наград премии BAFTA
 47-я церемония вручения наград прайм-тайм премии «Эмми»
 52-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»

Ссылки 
 1-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США 
 1-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США  на сайте Internet Movie Database

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
Кинопремии 1995 года
Телевизионные премии 1995 года
События 25 февраля
Февраль 1995 года
1995 год в Калифорнии